Brünkendorf – frazione della città tedesca di Marlow
 Brünkendorf – frazione del comune tedesco di Groß Pankow (Prignitz)